Анне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південь від Парижа, 165 км на захід від Діжона, 65 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 329,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анне на сайті французького Національного інституту географії
 Анне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр